Bacon kan syfta på:

 Bacon – rökt sidfläsk.
 Bacon (TV-program) – ett svenskt TV-program som sändes på söndagar i ZTV
 2940 Bacon – en asteroid i huvudbältet

Personer

Alfabetiskt ordnade
 Anthony Bacon (1558–1601), engelsk diplomat
 Augustus Octavius Bacon (1839–1914), amerikansk politiker, demokrat, senator för Georgia
 Charles Bacon (1885–1968), amerikansk häcklöpare
 Delia Bacon (1811–1859), amerikansk författare
 Don Bacon (född 1963), amerikansk politiker, republikan, kongressrepresentant för Nebraska
 Francis Bacon (1561–1626), engelsk politiker och filosof
 Francis Bacon (konstnär) (1909–1992), brittisk-irländsk konstnär,
 Irving Bacon (1893–1965), amerikansk skådespelare
 John Bacon (1740–1799), engelsk skulptör
 Kevin Bacon (född 1958), amerikansk skådespelare och musiker
 Lloyd Bacon (1889–1955), amerikansk skådespelare
 Nicholas Bacon (död 1579), engelsk statsman
 Reginald Bacon (1863–1947), brittisk amiral
 Richard Bacon, flera personer
 Richard Bacon (politiker) (född 1962), brittisk politiker, konservativ
 Richard Bacon (författare) (1776–1844), engelsk musikskriftställare
 Robert Bacon (1860–1919), amerikansk politiker 
 Roger Bacon (död 1292), engelsk munk och filosof
 Walter W. Bacon (1880–1962), amerikansk politiker

Kronologiskt ordnade (ofullständig)

 Roger Bacon (död 1292), engelsk munk och filosof
 Nicholas Bacon (död 1579), engelsk statsman
 Anthony Bacon (1558–1601), engelsk diplomat
 Francis Bacon (1561–1626), engelsk politiker och filosof
 John Bacon (1740–1799), engelsk skulptör
 Delia Bacon (1811–1859), amerikansk författare
 Augustus Octavius Bacon (1839–1914), amerikansk politiker, demokrat, senator för Georgia
 Robert Bacon (1860–1919), amerikansk politiker 
 Reginald Bacon (1863–1947), brittisk amiral
 Charles Bacon (1885–1968), amerikansk häcklöpare
 Francis Bacon (konstnär) (1909–1992), brittisk-irländsk konstnär,
 Kevin Bacon, skådespelare

 Walter W. Bacon (1880–1962), amerikansk politiker
 Don Bacon (född 1963), amerikansk politiker, republikan, kongressrepresentant för Nebraska
 Johanna Baecklund, "Bacon" (född 1985), svensk fotbollsspelare 

Engelska efternamn
Efternamnsförgreningssidor